Рыженко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Рыженко, Борис Николаевич (род. 1935) — советский и российский учёный-геохимик.
 Рыженко, Валентина Георгиевна (род. 1948) — доктор исторических наук, профессор и заслуженный профессор Омского госуниверситета.
 Рыженко, Наталья Ивановна (1938—2010) — русская советская солистка балета, балетмейстер, кинорежиссёр.
 Рыженко, Николай Андреевич (1909—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Рыженко, Павел Викторович (1970—2014) — российский художник.
 Рыженко, Сергей Ильич (род. 1956) — советский и российский рок-музыкант.
 Рыженко, Фёдор Данилович (1913—1987) — советский историк, ректор МГИМО.

См. также